Seoni (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Seoni (Madhya Pradesh), de hoofdplaats van het Indiase district Seoni
 Seoni (Himachal Pradesh), een plaats in het Indiase district Shimla